Dies ist eine Liste der Wasserfälle in Norwegen.

Weblinks 
 NO-Geoportal mit hochauflösendem Kartenmaterial
 Fallhöhe Feigefossen

Norwegen
!Liste
!Norwegen